Kamenjak je ime več otočkov na Hrvaškem:
 Kamenjak 1, otoček na vzhodu Korčule
 Kamenjak 2, otoček na zahodu Korčule 
 Kamenjak, otoček pri Istu
 Kamenjak, otoček pri Premudi
Kamenjak je tudi:
 Kamenjak, polotok in rt v Istri
 Kamenjak, najvišji vrh na otoku Rab
 Kamenjak, skupina apnenčastih osamelcev, v bližini Nacionalnega parka Risnjak, Hrvaška
 Kamenjak (Sympetrum), rod raznokrilih kačjih pastirjev